Отгонбаяр Ершуугийн (монгольською: Эршүүгийн Отгонбаяр; , Улан-Батор, Монголія) - монгольський живописець. Псевдонім художника - OTGO.

Біографія 

Він виріс серед семи братів і сестер та одного прийомного брата, і з дитинства захоплювався живописом. Його талант був розкритий, і до 15 років він влаштував власні персональні виставки. З 1996 р. до 1998 р. Отгонбаяр вивчав «традиційний монгольський живопис» в Улан-Баторі і отримав диплом художника. Відчуваючи глибокий зв’язок з рідною країною, він вирішив навчитися ремеслу монгольського мініатюрного живопису. Однак з цього предмету не було жодного курсу, і він набув цієї майстерності протягом шестирічного періоду автодидактичного вивчення. Протягом 1998 та 2004 років Отгонбаяр їздив по історичних місцях Монголії та брав участь у численних культурних та соціальних проектах. За час академічного навчання створив близько 400 картин. Після навчання брав участь у декількох експедиціях до історичних місць Монголії як художник і консерватор. Отгонбаяр вивчав різні техніки та іконопис мініатюрних картин, а також їх духовний досвід у буддистсько-ламаїстських монастирях. Він працює як вільний художник з 1998 року. На додаток до своїх безкоштовних художніх робіт він створив близько 600 «дослідницьких образів».  живе в Берліні з 2005 року. З 2007 р. до 2010 р. навчався в Інституті мистецтва в контексті факультету образотворчих мистецтв Берлінського університету мистецтв і отримав ступінь магістра мистецтв у 2010 році. Отгонбаяр Ершуу виставляв свої роботи на міжнародних виставках у Японії, Швеції, Франції, Нідерландах, Індії, Чехії, Швейцарії, Польщі, Румунії, Росії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Німеччині, Молдові та Монголії.

Мистецтво

Живопис Тханка 

Тханка OTGO не еволюціонували з релігійних намірів, а навпаки, їх надихнув виклик вивчити таку вимогливу, а також традиційну техніку. Глибоке захоплення технологією виготовлення такого витвору мистецтва, а також його власне очікування індивідуального художнього втілення всупереч суворим правилам, підбурювали амбіції художника і ставили початок тривалого розвитку в галузі живопису Тханка. OTGO розробляв свої техніки малювання під час тривалих подорожей Монголією. Їх можна описати як попурі з досвідом, витривалістю та неймовірним мистецьким талантом. Однією з унікальних характеристик OTGO є малювання його зображень безпосередньо на полотні, тим самим уникаючи процесу ескізування. Поміркувавши, що його малюнки лише трохи більші за слайд, чітко сприймається, наскільки детально, точно та досконало повинен працювати художник, щоб створити таку картину.

Отгонбаяр Ершуу створив 600 елементів, з яких більшість картин було створено за одну спробу. Кожну серію можна розпочати лише один раз, і виправити помилки навряд чи можливо. Стани повної концентрації потрібно підтримувати, незважаючи на природні людські потреби або непередбачувані відволікаючі фактори. Монгольський живопис Тханка був мініатюризований відповідно до традицій своєї країни, і навіть іконографія була пристосована до різноманітних вірувань. Репертуар фігур OTGO спирається на теотехніку шаманізму, тенгеризму та буддизму. Примітним є також його зображення переважно еротичних тем. Одним із принципів монгольської віри є досягнення «єдності всіх» шляхом подолання всіх антагонізмів, що відчуваються у світі реальності. Емблемою цього є статевий союз чоловіка і жінки, який несе зерно нового життя. З цього випливає, що при розгляді цієї основної думки еротизація релігійного змісту образів стає природним і майже очевидним наслідком. Отгонбаяр бере свої теми та божественні фігури з традиційних художніх зображень. Його мініатюрні боги - це частково деталі більших картин або живописні інтерпретації скульптури. Однак вони завжди індивідуалізовані в його унікальному, дуже спеціальному режимі і переросли в справжні «OTGO». Під час виробництва свого Thangkas Otgonbayar Ershuu використовує різні грунтовки. Для їх отримання необхідно попередньо обробити його полотна. Чорна грунтовка - це суміші сажі, крейди та горілки або молочного напою. Він додає до цього суміш пігментів, мінералів та рослин. Нарешті суміш зв’язують клеєм, витягнутим із шкірки як, і наносять на обидві сторони полотна. Навіть через десять років «тест на запах» щодо цих маленьких картинок виявить використання сажі та алкоголю для попередньої обробки полотна та наділить ці мініатюрні витвори мистецтва таємничою та старовинною природою .

Мініатюрний живопис 

Це надзвичайно чудово, якою точною та люблячою деталлю Отгонбаяр заповнює свої полотна. Жваві, барвисті зображення раю, еротики та зграй коней заворожують його живописні поверхні у вигадливі композиції, захоплюючи та випробовуючи світ мініатюрних картин. Отгонбаяр  створив докладні картини у захоплюючій філіграні в темперному полотні. Його найновіші роботи представляють цілий новий світ творіння. Молодий художник створив захоплююче співіснування детального мініатюрного живопису та активної абстракції елементів зображення акрилом на полотні.

Комікс 

Однією з давніх робіт Отгонбаяра стала його «Таємна історія монголів - пов'язана в стилі монгольського живопису як комічний». Цей комікс складається приблизно з 600 сторінок, які розділені на 12 глав. На кожній сторінці представлено кілька малюнків, що складають твір приблизно з 3000 малюнків. «Таємна історія монголів» була написана близько 800 років тому і вважається найдавнішим і найвизначнішим монгольським літературним твором - як міф, епос, так і хронічна відразу. Спочатку він не містив жодних ілюстрацій. Для того, щоб зробити цю історію більш повною та цікавою для всіх віків, вирішив перетворити зміст цієї значної роботи на монгольський мініатюрний живопис. Ідея виникла з його переконання, що перегляд зображень часто легший, ніж читання. Однією з головних його проблем під час розробки коміксу було якомога точніше і справжніше зобразити етнічні особливості монголів, а також історичні факти та артефакти. Тому йому довелося проводити великі дослідження, які привели його в різні академічні галузі. Включивши у свою роботу мініатюрний живопис, він мав намір захопити щось характерно і традиційно монгольське .

Розпис HUN

Галерея ZURAG 

Галерея ZURAG, заснована в 2010 році Отгонбаяром, розташована посеред Берліна, однієї з найбільш жвавих столиць мистецтва у світі. Це перша галерея, заснована і керована монголом за межами Монголії.  Назва галереї визначає її філософію: монгольське слово ZURAG  означає зображення, живопис, малюнок, фотографію та зображення - словом, воно заохочує різноманітність висловлювань. Галерея ZURAG прагне стати не просто виставковим простором; він прагне бути місцем культурно-мистецького обміну, в якому загострюється сприйняття монгольської культури .

Кінострічки 
ZURAG - фільм про Отгонбаяра; Німеччина / Монголія 2010; продюсер Тобіас Вульф (Фільм двічі транслювався на монгольському державному телебаченні в 2011 році)
Фільм про ZURAG в Інтернеті, мови: німецька та монгольська - ZURAG movie online, languages: German and Mongolian 
ГУН - Отго, Хусу, Трансмонголія (Художня документація), Німеччина 2012, Фільм Дейва Ложека

Публікації 

Otgonbayar Ershuu: HEARTFELT HEAVEN. Printed in Hiimori Printing Co., Ltd Ulan Bator Mongolia 2004, ISBN 99929-74-08-7
Otgonbayar Ershuu: THE GODS Printed in Hiimori Printing Co., Ltd Ulan Bator Mongolia 2004, ISBN 99929-74-07-9
Otgonbayar Ershuu: BLUE Munkhiin Useg Verlag, Mongolia 2016 ISBN 978-99973-58-38-7

Нагороди 
1996: Нагороджений золотою медаллю «Знання» Палацом культури Монгольського дитячого закладу, Улан-Батор
2004: Міністерство освіти, культури та науки Монголії нагороджено як «Кращий національний талант Монголії»
2013: «Диплом мистецтва досконалості» «Міжнародне бієнале живопису» Кишинів, Молдова
2015: «Гран-прі» «Міжнародне бієнале живопису» Кишинів,  Молдова

Критика 
Час від часу його мистецтво нахиляється до майже гротеску, ніби картина була настільки насичена людьми, що вони починають пожирати один одного. Цілі армії зникають у пащі іншої людини; маси людей тісно звиваються навколо один одного, і це може бути або пов'язано з перенаселенням, або з глобальною оргією, що гине.

(Рецензія на газету Åsa Jonsén „Nerikes Allehanda“, 17.11.2007 (Еребру, Швеція) (переклад Елізи Коль-Карріті)

Завдяки навчанню OTGO вивів мініатюрний живопис на нові висоти. Змінюючи своє положення щодо картини, спостерігач виявляє композицію «картина в картині» так, ніби проглядає художньо влаштований призматичний телескоп, який з кожним наступним кроком розкриває деталізовані пейзажі з абсолютно незалежними значеннями. Це затьмарює загальне враження картини про грайливе поводження з кольорами та мотивами та мирне співіснування трафаретоподібних точних, здавалося б, легких та життєрадісних елементів, які можна сприймати лише здалеку. З кожним кроком до картини спостерігач відкриває новий і різноманітний аспект його інтер’єру. 

(Уве Анерт, власник галереї, колекція Фройденберг, Берлін, 2009) (переклад Елізи Коль-Карріті)

Отгонбаяр Ершуу став «монголом з тисячею коней ...» Різнокольоровими стадами вони скачуть по полотнах і заносять нас у багатогранний мініатюрний Всесвіт. Мінімунд пояснює нам світ OTGO пояснить нам Монголію - Землю коней. Хто ще міг це зробити, хто ще намалював півмільйона коней? 

(Мартіна Буш, Берлін, 2010) (Переклад Елізи Коль-Карріті)

Виставки 

2019 р
«UNENDLICH» Kunstverein Konstanz, Констанц, Німеччина 
2018 рік
«OTGO Retrospektive» Монгольська національна галерея мистецтв, Улан-Батор, Монголія
«ZURAG» Otgos Art Space Берлін, Німеччина
Художня галерея «ZURAG» COVA. Ейндговен, Нідерланди
«ЗУРАГ» AB43 СУЧАСНИЙ. Цюріх, Швейцарія
2017 рік
«ПРИРОДА ПЕРЕОБРАЖЕНА» Музей Барутера Глашуетта, Барут, Німеччина
«OTGO» Комерцбанк, Бранденбурзькі ворота, Берлін, Німеччина
«THE UNIVERSE» Otgos Art Space Берлін, Німеччина
2016 рік
«OTGO ANTARCTIC PANORAMA PINGGINS» Національний музей образотворчих мистецтв, Кишинів, Молдова
«СИНИЙ» АРТ-ПРОСТОР МОНГОЛІЯ, Улан-Батор, Монголія
2015 рік
Галерея «БІЛА» Пітер Ціммерманн, Мангейм
«OTGO ПОЛЬЩА» Dom Kultury w Łęczycy, Польща
«Пінгвін і зебра - МОНГОЛІЯ?» Галерея Studio OTGO Берлін
2014 рік
Галерея «TSENHER ULAAN» Петер Ціммерманн, Мангейм, Німеччина
«HUN = MENSCHEN» Музей Baruther Glashuette, Барут, Німеччина
Студія галереї «AMITAN» OTGO Берлін
2013 рік
«OTGO art» Комерцбанк, Бранденбурзькі ворота, Берлін, Німеччина
«OTGONBAYAR ERSHUU» @ artlabmannheim, Мангейм, Німеччина
2012 рік
Галерея «HUN» ZURAG, Берлін, Німеччина
«KAMA SUTRA у мініатюрі» галерея ZURAG, Берлін, Німеччина
«OTGO art» Комерцбанк, Бранденбурзькі ворота, Берлін, Німеччина
Мистецька галерея та музей «OTGO art» TSAGAANDARIUM Улан-Батор, Монголія
«OTGO art» Red Ger Gallery, Khan Bank, Улан-Батор, Монголія
2011 рік
«ROARING HOOFS» галерея ZURAG, Берлін, Німеччина
«ROARING HOOFS» Бонн, Німеччина
Галерея «GODS» ZURAG, Берлін, Німеччина
«MONGOL AYAN - 1» Ельсас, Франція
Студія «MONGOL AYAN - 4» Fischer-Art у Лейпцигу, Німеччина
2009 рік
«OTGO У ДВОРЦІ» Палац Еребру, Еребру, Швеція
«OTGO У ДВОРЦІ ЗЕЙХЕЙМ» Палац Зехайм, Констанц, Німеччина
2007 рік
«БОГИ» Музей Адельгаузера, Фрайбург, Німеччина
«МОНГОЛЬСЬКИЙ МІНІАТУРНИЙ ЖИВОПИС» Центр Монголії, Фрайбург, Німеччина
«МІНІАТУРНИЙ ЖИВОПИС» Deutsche Bank, Берлін, Німеччина
«Рай відчував серцем» Мюнхен, Німеччина
Галерея «OTGO IN ÖREBRO» Konstfrämjandet Örebro, Швеція
1996 рік
«HOS YUS» Палац культури монгольських дітей, Улан-Батор, Монголія

Примітки

Посилання 

 Otgonbayar Ershuu's Official website: www.otgo.info 
 Mongolian Art www.mongolian-art.de  
 Otgonbayar Ershuu's Official Facebook Fan Page: OTGO art  
 ZURAG OTGO's CULTURAL ACTIVITIES 
 Portrait on the Mongolia Online portal  (German)
Художники-портретисти
Персоналії:Монголія
Уродженці Улан-Батора